Pula:
 Uljanik (otok), otok u pulskom zaljevu. 
 brodogradilište Uljanik, Pula
 Klub Uljanik, disco klub s najdužom tradicijom urbanog kluba na području Hrvatske i bivše Jugoslavije, otvoren 1965. u Puli.
 Kulturno-umjetničko društvo Uljanik, Pula
 ŠRC Uljanik Veruda, nogometno igralište u Puli

Van Pule:
 Uljanik (Garešnica), gradsko naselje Garešnice
 NK Uljanik Zagreb, nogometni klub u Zagrebu